Municipio de Concepción kan syfta på:

Guatemala 

 Municipio de Concepción Huista, kommun, Departamento de Huehuetenango, 
 Municipio de Concepción (kommun i Guatemala), Departamento de Sololá,